Automatic — третій студійний альбом шотландської групи The Jesus and Mary Chain, який був випущений 9 жовтня 1989 року.

Композиції 
 Here Comes Alice – 3:53
 Coast to Coast – 4:13
 Blues from a Gun – 4:44
 Between Planets – 3:27
 UV Ray – 4:06
 Her Way of Praying – 3:46
 Head On – 4:11
 Take It – 4:34
 Halfway to Crazy – 3:40
 Gimme Hell – 3:20
 Drop – 1:58
 Sunray – 1:34

Джерела 
 Automatic  allmusic
 Automatic  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми The Jesus and Mary Chain